Tolen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tolen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun,  (9,34 ha)
Tolen (Kimstads socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Tolen (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Tolen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (30,7 ha)
Tolen (Vists socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (6,94 ha)
Tolen (Åtvids socken, Östergötland, 644241-151269), sjö i Kinda kommun och Åtvidabergs kommun,  (74,5 ha)
Tolen (Åtvids socken, Östergötland, 645628-151473), sjö i Åtvidabergs kommun,  (21,9 ha)
Lilla Tolen, sjö i Katrineholms kommun,  (8,28 ha)
Stora Tolen, sjö i Katrineholms kommun,  (9,28 ha)
Tolen (Bjurtjärns socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (22 ha)
Tolen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (8,28 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn